Denumirea de Mecika se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mecika, un sat în comuna Plevna, regiunea Plevna;
 Mecika, un sat în comuna Ivanovo, regiunea Ruse.